Oxton bezeichnet folgende britische Ortschaften:

Oxton (Merseyside), England
Oxton (North Yorkshire), England
Oxton (Nottinghamshire), England
Oxton (Scottish Borders), Schottland